Armancourt – comune francese del dipartimento dell'Oise, nella regione della Piccardia
 Armancourt – comune francese del dipartimento della Somme, nella regione della Piccardia